Каникаттини-Баньи () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Сиракуза.

Население составляет 7510 человек, плотность населения составляет 501 чел./км². Занимает площадь 15 км². Почтовый индекс — 96010. Телефонный код — 0931.

Покровителем населённого пункта считается Архангел Михаил. Праздник ежегодно празднуется 29 сентября.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта